Niemcy:
 Nitz – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Vulkaneifel

Osoby:
 Egon Nitz – niemiecki oficer
 Inga Nitz – niemiecka polityk